Toponímia: en àrab, al-Jazira designa una illa o de vegades una península, o els territoris entre dos grans rius, o separats d'altres terres per un desert. En conseqüència:
 Al-Jazira, denominació alternativa de la península Aràbiga
 la Jazira, regió de Mesopotàmia
 Al-Jazira al-Khadrà, ciutat de l'Àndalus, actual Algesires
 Emirat d'al-Jazira al-Khadrà, efímer estat musulmà de la península Ibèrica sorgit el 1013 centrat en la ciutat d'Algesires
 Madínat al-Jazira, ciutat de l'Àndalus, que correspon amb l'actual Ciutadella de Menorca
 Al-Jazirah, ciutat de l'emirat de Sharjah
 Al-Jazira o Gezira, estat del Sudan
 Al-Jazira o Gezira, illa del Nil al Caire 
 Organitzacions:
 Al Jazeera, emissora de televisió del Qatar
 Al-Jazira SC Abu Dhabi, un club de futbol dels Emirats Àrabs Units